Шатоне́ф-сюр-Сарт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 100 км на північний схід від Нанта, 24 км на північ від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3000,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 

 Шатонеф-сюр-Сарт на сайті французького Національного інституту географії
 Шатонеф-сюр-Сарт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шатонеф-сюр-Сарт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара